Camerton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Camerton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset